Bulgarije
 Borovo (Blagoëvgrad), een dorp in de oblast Blagoevgrad
 Borovo (Roese), een stad in de oblast Roese
 Borovo (Plovdiv), een dorp in de oblast Plovdiv
 Borovo (Stara Zagora), een dorp in de oblast Stara Zagora

Voormalig Joegoslavië
 Borovo (Kroatië), een plaats in Kroatië
 Borovo (Noord-Macedonië), een plaats in de republiek Noord-Macedonië
 Borovo (Kraljevo), een plaats in Servië